Iotroata är ett släkte av svampdjur. Iotroata ingår i familjen Iotrochotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Iotroata